Шарлен, княгиня Монако (, урождённая Шарлин Линетт Уиттсток, ; род. 25 января 1978 года, Булавайо, Родезия) — княгиня Монако, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

Биография 
Шарлен Уиттсток родилась 25 января 1978 года в родезийском городе Булавайо в семье выходцев из Европы. Её отец, Майкл Кеннет Уиттсток, был менеджером по продажам в компании, связанной с поставками вычислительной техники, а мать, Линетт Хамберстоун, бывший дайвер и тренер по плаванию. Шарлен была старшим ребёнком в семье, позже у неё появились два брата — Гаррет и Шон. Именно приверженность семьи Уиттсток спорту (её дядя был капитаном футбольной команды Южной Африки) считается тем мостком, который и привел девушку в королевский дворец одного из самых богатых монархов мира. В детстве под присмотром мамы Шарлен начала заниматься плаванием. В 18 лет она выиграла чемпионат ЮАР по плаванию. Спустя четыре года Шарлен в составе сборной ЮАР выступала на Олимпийских играх в Сиднее — в эстафете 4×100 м её команда заняла пятое место.

В 1988 году семья переехала в Бенони в Южно-Африканскую Республику.

Шарлен занимается благотворительностью и участвует в различных спортивных комиссиях.

В 2017 году офис выпуска почтовых марок Монако представил две лимитированных серии марок с изображением Шарлен: на первой из них она учит африканских детей плаванию, на второй запечатлена сцена с проведения Дня профилактики на острове Корсика.

Спортивная карьера 
В 1996 году стала чемпионкой ЮАР по плаванию.

В 2000 году как профессиональная пловчиха представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, на которых заняла пятое место в эстафете 4×100 м.

В 2002 году она выиграла три золотые медали на кубке мира по плаванию (50 м и 100 м, 4×100 м) и серебряную медаль в Манчестере на Играх Содружества (4×100 м).

Планировала выступать на Олимпиаде в Китае в 2008 году, однако травма плеча заставила её оставить спортивную карьеру.

В 2006 году Уиттсток переехала из ЮАР, где работала школьной учительницей, в княжество Монако.

С 2011 года является послом Специальной Олимпиады.

Знакомство с князем Альбером 

В 2000 году познакомилась с князем Альбером во время соревнований по плаванию в Монако.

Второй раз спортсменка и Альбер, ставший к тому моменту князем Монако (в связи со смертью князя Ренье), встретились в 2006 году на соревнованиях в Турине.

Финальным аккордом в их отношениях стало совместное появление 29 апреля 2011 года на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве.

23 июня 2011 года было объявлено об их обручении, а 1 июля 2011 года состоялась гражданская церемония заключения брака. Венчание молодожёнов прошло 2 июля 2011 года. Уже в первый год своей жизни в качестве княгини Шарлен перевезла в Монако свою мать, Линетт Уиттсток, и семью Гаррета Уиттстока, предоставив в их распоряжение две пятикомнатных квартиры недалеко от княжеского дворца. Отец бывшей пловчихи и второй брат, Шон, пока остаются в ЮАР.

Журналисты отмечают, что Шарлен очень похожа на мать Альбера — американскую актрису Грейс Келли, которая 14 сентября 1982 года умерла в результате автокатастрофы. 

30 мая 2014 года стало известно, что княгиня Шарлен беременна первенцем. 3 июня стало известно, что пара ожидает двойню.

10 декабря 2014 года княгиня Шарлен родила близнецов, мальчика и девочку. Роды прошли посредством кесарева сечения. Детей назвали Жак и Габриэлла.

Награды 
 Большой крест ордена Святого Карла (Монако, 17 ноября 2012 года)
 Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 18 октября 2012 год)
 Большой крест ордена Звезды Италии (Италия, 20 февраля 2014 года)

Семья 

 Отец — Майкл Кеннет Уиттсток (род. в 1946 году), занимается компьютерами, был менеджером по продажам в компании, связанной с поставками вычислительной техники.
 Мать — Линетт (Хамберстоун) Уиттсток (род. в 1959 году), бывший тренер по плаванию и инструктор по дайвингу.
 Шарлен старший ребёнок в семье, её младшие два брата — Гаррет и Шон.
 Муж — Альбер II, князь Монако.
 Сын — Жак-Оноре-Ренье, наследный принц Монако, маркиз де Бо.
 Дочь — Габриэлла-Тереза-Мария, принцесса Монако, графиня де Карладес.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Княжеского Дома Монако 
 Шарлен Линетт Уиттсток (биография)

Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы ЮАР